Cerro Chato ist die namentliche Bezeichnung für:

 Cerro Chato (Cibola County, New Mexico), eine Erhebung im US-Bundesstaat New Mexico	
 Cerro Chato (Costa Rica), einen Vulkan in Costa Rica
 Cerro Chato (Paysandú), eine Ortschaft im Westen Uruguays
 Cerro Chato (Sandoval County, New Mexico), eine Erhebung im US-Bundesstaat New Mexico	
 Cerro Chato (Santa Fe County, New Mexico), eine Erhebung im US-Bundesstaat New Mexico	
 Cerro Chato (Uruguay), eine Stadt im Zentrum Uruguays